Markovo je lahko:
 Markovo Polje (Hrvaška)
 Markovo, Slatina (Hrvaška)
 Markovo (Slovenija)